Australia startuje na letnich IO od 1896 roku. Najwięcej medali Australia zdobyła w roku 2000.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Bibliografia 
 

!